

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Berger – miasto w stanie Arkansas
 Berger – miasto w stanie Idaho
 Berger – miasto w stanie Illinois
 Berger – miasto w stanie Missouri
 Berger – miasto w stanie Ohio

Osoby 
 Andreas Berger – austriacki lekkoatleta
 Arnold Berger – niemiecki historyk kultury
 Arthur Berger – amerykański kompozytor
 Bolesław Berger – polski działacz socjalistyczny
 Caspar Berger – śląski rzeźbiarz
 Chris Berger – holenderski lekkoatleta
 Erna Berger – niemiecka śpiewaczka
 Franz Berger 
 Frédéric Berger – francuski skoczek narciarski
 Georges Berger 
 Gerhard Berger – austriacki kierowca Formuły 1
 Gotthilf Berger – polski polityk
 Gottlob Berger – niemiecki zbrodniarz
 Hans Berger – niemiecki lekarz
 Helmut Berger – austriacki aktor
 Isaac Berger – amerykański sztangista
 Jan Berger  
 John Berger  
 Jörg Berger – niemiecki piłkarz
 Józef Berger – polski polityk
 Józef Berger – polski duchowny
 Julius Berger
 Juliusz Berger – polski aktor
 Kacper Berger
 Knut Berger – niemiecki aktor
 Kristina Berger – niemiecka łuczniczka
 Lars Berger – norweski biathlonista
 Leszek Berger – polski lekarz
 Lothar Berger – niemiecki oficer
 Ludwik Berger – polski aktor
 Lya Berger – francuska pisarka
 Margaret Berger – norweska piosenkarka
 Maria Berger – austriacka polityk
 Markus Berger – austriacki piłkarz
 Mateusz Berger – polski urzędnik państwowy
 Michael Berger – austriacki piłkarz
 Morton Berger – amerykański nauczyciel
 Oscar Berger – niemiecki lekarz
 Patrik Berger – czeski piłkarz
 Paweł Berger – polski muzyk
 Peter Berger – socjolog amerykański
 Renata Berger – polska aktorka
 Richard Berger – szwajcarski malarz
 Róża Berger – polska ofiara zamieszek
 Rudolf Berger – niemiecki zbrodniarz
 Silvia Berger – austriacka narciarka
 Roman Berger – polski muzyk
 Samuel Berger – amerykański bokser
 Sergio Berger – szwajcarski snowboardzista
 Stanisław Berger – polski biochemik
 Theodor Berger – austriacki kompozytor
 Thomas Berger – amerykański pisarz
 Tora Berger – norweska biathlonistka
 Tore Berger – norweski kajakarz
 Werner Alfred Berger – niemiecki zbrodniarz
 Wiesław Adam Berger – polski prozaik
 Wolfgang Berger – niemiecki malarz

Inne 
 (12729) Berger – planetoida

Zobacz też 
 A. Berger Polska
 Bergern
 Julius Berger Tiefbau
 Rivière du Berger
 Sant Berger
 Tor Berger Jørgensen